Mount McLennan ist der Name folgender Berge in Antarktika:

 Mount McLennan (Enderbyland) in den Scott Mountains
 Mount McLennan (Viktorialand) in der Asgard Range